Niemcy:
 Unter den Linden – ulica w Berlinie
 Unter den Linden – stacja metra w Berlinie  

Inne:
 Staatsoper Unter den Linden – opera w Berlinie
 Palais Unter den Linden – pałac w Berlinie

Zobacz też:
 Under der linden
 Unterlinden